Wau é a cidade a segunda mais populosa no Sudão do Sul. É a capital de Bahr al-Ghazal Ocidental, um dos dez estados que constituem essa república. A cidade de Wau é a sede do Condado de Wau, no qual ela se encontra. A cidade é um centro urbano culturalmente, etnicamente e linguisticamente diversificado, que contém aproximadamente 150.000 habitantes. Seus moradores são pessoas das etnias Fertit, Dinka, Luo e também árabes.
Wau localiza-se a 623 km de distância da capital do Sudão do Sul, Juba.

Wau